Kendrick Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Kendrick Creek (Big Creek), Arkansas 
 Kendrick Creek (North Fork Stony Creek), Kalifornien 
 Kendrick Creek (Eleanor Creek), Kalifornien 
 Kendrick Creek (Harden Creek) (auch Kindrick Creek), Georgia  
 Kendrick Creek (Albemarle Sound), North Carolina 
 Kendrick Creek (South Fork Holston River), Tennessee